Crawford County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Crawford County Courthouse (Georgia), NRHP-Nr. 80001008
 Crawford County Courthouse (Iowa), NRHP-Nr. 81000232
 Crawford County Courthouse (Kansas), NRHP-Nr. 09000225
 Crawford County Courthouse (Wisconsin), NRHP-Nr. 82000645